|-
| (64901) 2001 YJ84||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64902) 2001 YG85||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64903) 2001 YL86||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64904) 2001 YO88||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64905) 2001 YD89||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64906) 2001 YL89||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64907) 2001 YT89||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64908) 2001 YM90||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64909) 2001 YT90||||17 грудня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (64910) 2001 YS91||||17 грудня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (64911) 2001 YT91||||17 грудня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (64912) 2001 YY91||||17 грудня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (64913) 2001 YL95||||18 грудня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (64914) 2001 YD96||||18 грудня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (64915) 2001 YQ96||||18 грудня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (64916) 2001 YQ97||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64917) 2001 YU98||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64918) 2001 YB99||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64919) 2001 YZ99||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64920) 2001 YS101||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64921) 2001 YY103||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64922) 2001 YO104||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64923) 2001 YQ104||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64924) 2001 YV105||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64925) 2001 YB107||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64926) 2001 YF107||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64927) 2001 YG108||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64928) 2001 YN108||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64929) 2001 YO108||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64930) 2001 YA109||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64931) 2001 YO109||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64932) 2001 YS112||||18 грудня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (64933) 2001 YZ112||||19 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64934) 2001 YX113||||19 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64935) 2001 YJ114||||18 грудня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (64936) 2001 YS114||||19 грудня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (64937) 2001 YE115||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64938) 2001 YH116||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64939) 2001 YP116||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64940) 2001 YS116||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64941) 2001 YJ118||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64942) 2001 YO120||||20 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64943) 2001 YZ120||||20 грудня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (64944) 2001 YG121||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64945) 2001 YY122||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64946) 2001 YF123||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64947) 2001 YQ123||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64948) 2001 YH124||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64949) 2001 YO124||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64950) 2001 YT124||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64951) 2001 YY124||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64952) 2001 YU125||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64953) 2001 YM127||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64954) 2001 YZ127||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64955) 2001 YO128||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64956) 2001 YU128||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64957) 2001 YE131||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64958) 2001 YT131||||19 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64959) 2001 YW134||||19 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64960) 2001 YT136||||22 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64961) 2001 YU137||||22 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64962) 2001 YR139||||24 грудня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (64963) 2001 YP144||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64964) 2001 YF149||||19 грудня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (64965) 2001 YD155||||20 грудня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (64966) 2001 YB157||||19 грудня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (64967) 2002 AV1||||6 січня 2002||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (64968) 2002 AW2||||6 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64969) 2002 AA4||||5 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64970) 2002 AJ5||||9 січня 2002||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (64971) 2002 AC6||||5 січня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (64972) 2002 AT9||||11 січня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (64973) 2002 AC10||||11 січня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| 64974 Savaria||||11 січня 2002||Обсерваторія Піскештето||К. Сарнецкі, Ц. Гайнер
|-
| 64975 Джіанрікс (Gianrix)||||10 січня 2002||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (64976) 2002 AK19||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64977) 2002 AL20||||5 січня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (64978) 2002 AW20||||7 січня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (64979) 2002 AZ22||||5 січня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (64980) 2002 AP23||||5 січня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (64981) 2002 AR24||||8 січня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (64982) 2002 AV37||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64983) 2002 AX40||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64984) 2002 AV41||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64985) 2002 AT48||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64986) 2002 AX50||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64987) 2002 AZ50||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64988) 2002 AH52||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64989) 2002 AG54||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64990) 2002 AK54||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64991) 2002 AO54||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64992) 2002 AR54||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64993) 2002 AM56||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64994) 2002 AE57||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64995) 2002 AV57||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64996) 2002 AG60||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64997) 2002 AP60||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64998) 2002 AL63||||11 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (64999) 2002 AS63||||11 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65000) 2002 AV63||||11 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

64900